Мужская сборная Ирландии по хоккею на траве — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Ирландию на международной арене. В большинстве случаев сборная представляет весь остров Ирландия (Республику Ирландия и Северную Ирландию) и выступает под специальным флагом сборной Ирландии по хоккею на траве. Исключение составляют выступления сборной на Олимпийских играх, где команда представляет лишь Республику Ирландия и выступает под флагом Ирландии. Управляющим органом сборной выступает Ассоциация хоккея на траве Ирландии (). До создания IHA в 2000 году командой управлял Союз хоккея на траве Ирландии ().

Сборная занимает (по состоянию на 7 декабря 2015) 12-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Крэйгом Фултоном для участия в чемпионате Европы 2015.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Менее года с момента последнего вызова.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Главные тренеры 
 2012—2013

См. также 
 Женская сборная Ирландии по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
Страница сборной на официальном сайте Ассоциации хоккея на траве Ирландии

Ирландия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Ирландии